Großes Moor eller Grosses Moor kan syfta på följande platser:

Tyskland 

 Großes Moor bei Darze (naturreservat) – sumpmark, Mecklenburg-Vorpommern,
 Großes Moor bei Becklingen – hed, naturreservat, Niedersachsen, 
 Großes Moor (Gifhorn) – hed, Niedersachsen,